Пассуш () — топоним, название районов (фрегезиий) в Португалии:
 Пассуш — входит в округ Брага, муниципалитет Кабесейраш-де-Башту. 
 Пассуш — входит в округ Браганса, муниципалитет Мирандела. 
 Пассуш — входит в округ Брага, муниципалитет Фафи.
 Сан-Жулиан-душ-Пассуш — входит в округ Брага, муниципалитет Брага.
Фамилия

 Пассуш, Мануэл (1922—1980) — португальский футболист.